Абдурахман I (; код Дамаска, 731. - Кордоба, 788) био је једини члан Омејада који је 750. године избегао покољу своје породице у династичким разрачунавањима. 

Око 755. године завладао је Кордобом, а 756. године прогласио Кордопски емират. Сломивши отпор арабљанске властеле и необузданост берберског елемента (сталном стајаћом војском регрутованом управо међу Берберима), загосподарио је читавом муслиманском Шпанијом. Успешно је ратовао против Карла Великог северно од реке Ебра, али није успео да преотме те крајеве од Франака. Владао је до смрти 788. године.

Породично стабло

Види још 
 Омејади

Литература 
 Војна енциклопедија, том 1 (2)

Рођени 731.
Умрли 788.
Омејадски халифат